Gobiomorphus är ett släkte av fiskar. Gobiomorphus ingår i familjen Eleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Gobiomorphus